Chemnitzer PSV (celým názvem: Chemnitzer Polizeisportverein) je německý sportovní klub, který sídlí v saském městě Chemnitz. Založen byl v roce 1920 pod názvem Polizei SV Chemnitz. Svůj současný název nese od roku 1990. Fotbalový oddíl od sezóny 2015/16 působí v Kreislize A Chemnitz, deváté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl šermu, házené, juda, lehké atletiky, cyklistiky, plavání, gymnastiky a volejbalu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1920 – Polizei SV Chemnitz (Polizei-Sportverein Chemnitz)
 1942 – SG OrPo Chemnitz (Sportgemeinschaft der Ordnungspolizei Chemnitz)
 1945 – zánik
 1948 – obnovena činnost pod názvem SV Polizei Chemnitz (Sportverein Polizei Chemnitz)
 1949 – SV DVP Chemnitz (Sportverein Deutsche Volkspolizei Chemnitz)
 1953 – SG Dynamo Karl-Marx-Stadt (Sportgemeinschaft Dynamo Karl-Marx-Stadt)
 1990 – Chemnitzer PSV (Chemnitzer Polizeisportverein)

Získané trofeje 
 Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft ( 1× )
 1931/32
 Gauliga Sachsen ( 2× )
 1934/35, 1935/36

Umístění v jednotlivých sezonách

Nacistická éra (1933 – 1945) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Sachsen
 1939–1940: Gauliga Sachsen – sk. 2
 1940–1943: Gauliga Sachsen
 1943–1944: Bezirksliga Sachsen

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Éra po znovusjednocení Německa (1990 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2003–2009: 1. Kreisklasse Chemnitz
 2009–2010: Kreisliga A Chemnitz
 2010–2015: 1. Kreisklasse Chemnitz
 2015– : Kreisliga A Chemnitz

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1920
Sport v Saské Kamenici